«Пейдж и Фрэнки», или «Чудаардварк» () — американский ситком, транслировавшийся на телеканале Disney Channel с 24 июня 2016 года по 13 апреля 2019 года.

Сюжет 
Пейдж и Фрэнки обожают сочинять песни, записывать видео, а после этого выкладывать на их интернет-канал «Bizaardvark», на котором насчитывается более десяти тысяч подписчиков. Музыкантки приступают к работе на студии, с надеждой поднять свои видео на новый уровень.

Актёрский состав 
 Мэдисон Ху — Фрэнки Вонг
 Оливия Родриго — Пейдж Олвера
 Джейк Пол — Дирк Манн (1—2 сезон)
 Девор Ледридж — Амелия Дакуорт
 Итан Вакер — Берни Шёц
 Максвелл Симкинс — Зейн (3 сезон)
 Эли Самуи — Родни (3 сезон)

Эпизоды

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Телесериалы США, завершённые в 2019 году
Телесериалы на английском языке
Подростковые ситкомы США
Программы телеканала Disney Channel